Lagrezia är ett släkte av amarantväxter. Lagrezia ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Lagrezia